Карел Славомил Амерлінг (1807—1884) — чеський педагог.
 Фрідріх фон Амерлінг (1803—1887) — австрійський художник.